Klämma kan syfta på:

 Riksklämman – i äldre tider i Skandinavien rikets stora sigill 
 Klämma – en anordning för att fästa tvätt på en torklina eller liknande, se klädnypa
 Klämma - mjukt tunnbröd som vikts eller rullats om en fyllning, se tunnbrödsrulle